Aníbal López o similar podría referirse a los siguientes artículos de Wikipedia.

 Aníbal López Ríos, timbalero peruano de salsa.
 Juárez Aníbal Asdrúbal López, nacido en 1964, artista guatemalteco.
 Anibal Lopez, estadounidense nacido en 1942, practicante de culturismo.
 Anibal Dario Lopez, cantautor uruguayo.